Comté d'Essex (Angleterre: ou Amérique: ) ou Essex County peut désigner :

Comté

Essex (comté), appelé County of Essex, ou simplement Essex, situé au nord-est de Londres

Comté d'Essex (Ontario), situé dans la province de l'Ontario

Comté d'Essex (Massachusetts), situé dans le Commonwealth du Massachusetts
 Comté d'Essex (New Jersey), situé dans l'État du New Jersey
 Comté d'Essex (New York), situé dans l'État de New York
 Comté d'Essex (Vermont), situé dans l'État du Vermont
 Comté d'Essex (Virginie), situé dans le Commonwealth de Virginie

Art 
 Essex County, série de bande dessinée du Canadien Jeff Lemire publiée entre 2006 et 2008

Voir aussi